Аніматор (у мистецтві) — художник-мультиплікатор. Докладніше див. у статті Анімація.
 Аніматор (у святкуваннях) — творча, комунікабельна особистість (зазвичай молода людина, студент), яка запалює відпочивальників, публіку, особливо дітей, на різних заходах: влаштовує танці, співи, організовує цікаві естафети, конкурси

Література 
 Організація анімаційної діяльності на туристичних підприємствах : [навч.-метод. посіб.] / Буторіна В. Б. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. туризму та готел.-ресторан. справи. — с. Довжок (Хмельниц. обл.) ; Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Медобори-2006, 2016. — 123 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 118—121 (45 назв). але — ISBN 978-617-681-135-0.